Camino del infierno puede referirse a:

 Camino del infierno (película de 1946), película argentina de 1946.
 Camino del infierno (película de 1951), película mexicana de 1951.
 Tour of Duty, serie de televisión estadounidense de 1987-1990, conocida en España como Camino al infierno.